Okręty US Navy o nazwie USS "Pipit":

 "Pipit" (AMc-1) był okrętem głównym trałowców typu Pipit. Zakupiony przez US Navy w 1940, wcześniej służył jako "Spartan" w Martinolich Shipyard. Był w służbie w latach 1941-1944.
 "Pipit" (AM-420) miał być trałowcem typu Admirable, ale jego budowa została przerwana 11 sierpnia 1945.

Pipit